Uomo Ghiaccio (Iceman) – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 L'uomo dei ghiacci (Iceman) – film del 1984 diretto da Fred Schepisi
 Iceman – album di Albert Collins del 1991
Iceman – soprannome di Kimi Raikkonen